Prince Oniangué (ur. 4 listopada 1988 roku w Paryżu) − kongijski piłkarz francuskiego pochodzenia występujący na pozycji pomocnika we francuskim klubie SM Caen oraz w reprezentacji Konga. Wychowanek SM Caen, w swojej karierze grał także w takich zespołach jak Stade Rennais, Angers, Tours FC, Stade de Reims, Wolverhampton Wanderers i SC Bastia.

Statystyki kariery 

Stan na: koniec sezonu 2020/2021

Bibliografia 
 
 
 
 

Reprezentanci Konga w piłce nożnej
Francuscy piłkarze
Piłkarze Stade Rennais
Piłkarze Angers SCO
Piłkarze Tours FC
Piłkarze Stade de Reims
Piłkarze Wolverhampton Wanderers F.C.
Piłkarze SC Bastia
Piłkarze SM Caen
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2015
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Paryżu